Seward megye (Kansas)
Seward megye (Nebraska)